Schürch ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schürch (* 1975), Schweizer Kunstwissenschaftlerin und Kunstvermittlerin
 Dorothea Schürch (* 1960), Schweizer Musikerin und Klangkünstlerin
 Ernst Schürch (1875–1960), Schweizer Journalist
 Gerhard S. Schürch (* 1953), Schweizer Holzschneider, Grafiker, Maler und Verleger
 Gerhart Schürch (1910–1994), Schweizer Politiker (FDP)
 Hermann Schürch (1881–1957), Schweizer Bauingenieur und Unternehmer
 Johann Robert Schürch (1895–1941), Schweizer Maler
 Marco Schürch (* 1994), Schweizer Grasskiläufer
 Paul Schürch (1886–1939), Schweizer Maler
 Simon Schürch (* 1990), Schweizer Ruderer
 Wilhelm Schürch (1882–1955), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Schurch